Удел:
 Удел — в XIII—XIV веках в древней Руси часть территории, находившаяся во владении одного князя. 
 Уделы — в Российской империи с 1797 года — земли и другое недвижимое имущество, предназначенные для содержания членов императорского дома.
 Удельные крестьяне.
 Удельное ведомство.
 Удел — синоним слова «судьба».
 Удел — деревня в Гордеевском районе Брянской области.
 Удел — вариант перевода страны Шир в Средиземье.
Удел- достояние, собственность.

См. также  
 Удельная